

Patronymes 

 Giuseppe Orlandini (1922-), réalisateur et scénariste italien ;
 Giuseppe Maria Orlandini (1675-1760), compositeur italien baroque ;
 Henri Orlandini (1955-2016), joueur de football français ;
 Lia Orlandini (1896-1979), actrice italienne ;
 Niccolò Orlandini (1553-1606), Jésuite et historien italien ;
  (1972-), joueur et entraîneur de football italien ;
 Raúl Orlandini Dibós (1952-2006), pilote péruvien ;
 Raúl Orlandini Griswold (1985-), pilote péruvien ;
 Rodolfo Orlando Orlandini (1905-1990), joueur de football argentin ;
 Vincenzo Orlandini (1910-1961), arbitre italien de football.

Patronyme italien